Le Héros du Pacifique (The Man from Down Under), film américain de Robert Z. Leonard sorti en 1943 ;
 Le Héros du Pacifique (The Gallant Hours), docudrame américain de Robert Montgomery sorti en 1960.